Pelayo y el patronímico Peláez, puede hacer referencia a:

Personajes

Nombre 
 Pelayo, nombre:

Personajes con nombre Pelayo 
 Don Pelayo (m. Cangas de Onís, 737), rey de Asturias, coronado en el año 718 AD (756 Era hispánica). Caudillo astur que opuso resistencia a los musulmanes.
 Pelayo (c. 830), ermitaño que observó unos resplandores misteriosos en el bosque Libredón;
 San Pelayo (Crecente, 911 - Córdoba, 925), santo mártir cristiano español. Festividad: 26 de junio.
 Pelayo Froilaz el Diácono (c. 990-c.1049), conde asturiano, hijo de Froila o Fruela Jiménez, y padre de Pelayo Peláez;
 Pelayo Peláez (m. 1092-1095), magnate asturiano y padre del conde rebelde Gonzalo Peláez;
 Pelayo (m. Oviedo, 1153), obispo de Oviedo (1101-1130);
 Pelayo Hispano (m. Coímbra, c. 1249), fraile dominico portugués; 
 Pelayo Pérez Correa (Monte de Fralães, 1205 - Monasterio de Tentudía, 1275), conquistador portugués;
 Justo Pelayo de la Cuesta Núñez (1823-1889), político y abogado español. Ministerio de Hacienda de España (1883);
 Pelayo Quintero Atauri (1867-1946), historiador conquense;
 Pelayo Clairac Bautista (1879-1940), militar español;
 Pelayo Ortega (1956-), pintor y grabador asturiano;
 Pelayo Roces Arbesú (1960-), político asturiano.

Apellido 
 Pelayo, apellido:

Personajes con apellido Pelayo 
 Alirio Ugarte Pelayo (1923–1966), político, periodista, diplomático y abogado venezolano.
Ramón Pelayo de la Torriente (1850-1932), Marqués de Valdecilla, empresario cántabro;
 Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912), polígrafo y erudito cántabro;
 Manuel García-Pelayo (1909-1991), presidente del Tribunal Constitucional de España en 1980;
 Orlando Pelayo (1920-1990), pintor y grabador asturiano;
 José de Jesús Gudiño Pelayo (1943-2010), jurista mexicano, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
 Gonzalo García-Pelayo Segovia (1947-), jugador de casinos español;
 José Jesús Villa Pelayo (1962-), poeta y ensayista venezolano;
 María José García-Pelayo Jurado (1968-), política gaditana;
 Alejandro Pelayo (1971-), pianista, compositor y director de orquesta español;
 Nicasio Pelayo, político español del Partido Agrario Español, Ministro de Agricultura (1931-1933);
 Rosita Pelayo, actriz mexicana.

Divisiones administrativas

España 
 San Pelayo , localidad del municipio de Merindad de Montija, provincia de Burgos;
 San Pelayo, localidad del municipio de Valle de Mena, provincia de Burgos;
 El Pelayo (C.P. 11200), localidad del municipio de Algeciras, provincia de Cádiz;
 Huertapelayo, localidad del municipio de Zaorejas, provincia de Guadalajara;
 Pobladura de Pelayo García, municipio de la provincia de León;
 Castrillo de San Pelayo, localidad del municipio de Villazala, provincia de León;
 San Pelayo, localidad del municipio de Villazala, provincia de León;
 Pelayos de la Presa, municipio de la comunidad de Madrid;
 San Pelayo de Gallegos, parroquia del municipio de Mieres, Principado de Asturias;
 San Pelayo, localidad del municipio de Corvera de Asturias, Principado de Asturias;
 San Pelayo/San Polayo, localidad del municipio de El Franco, Principado de Asturias;
 San Pelayo, localidad del municipio de[Gijón, Principado de Asturias;
 San Pelayo, localidad del municipio de Grado , Principado de Asturias;
 San Pelayo del Sexmo, localidad del municipio de Valdés, Principado de Asturias;
 San Pelayo de Tehona, localidad del municipio de Valdés, Principado de Asturias;
 San Pelayo, localidad del municipio de Pravia, Principado de Asturias;
 San Pelayo, localidad del municipio de San Martín de Oscos, Principado de Asturias;
 San Pelayo, localidad del municipio de Siero, Principado de Asturias;
 San Pelayo, localidad del municipio de Villayón, Principado de Asturias;
 Arenillas de San Pelayo, localidad del municipio de Buenavista de Valdavia, provincia de Palencia;
 Pelayos, municipio de la provincia de Salamanca;
 San Pelayo de Guareña, municipio de la provincia de Salamanca;
 San Pelayo, localidad del municipio de Bárcena de Cicero, Cantabria;
 San Pelayo, localidad del municipio de Camaleño, Cantabria;
 Fuentepelayo, municipio de la provincia de Segovia;
 Pelayos del Arroyo, localidad del municipio de Pelayos del Arroyo, provincia de Salamanca;
 Pelayo, localidad del municipio de Reus, provincia de Tarragona;
 San Pelayo, municipio de la provincia de Valladolid;
 San Pelayo, localidad del municipio de Coreses, provincia de Zamora;

Colombia 
 San Pelayo, localidad del departamento de Córdoba.

Miscelánea 
 Infantado de San Pelayo, institución medieval;
 Acorazado Pelayo, buque acorazado español;
 Trinquete de Pelayo, pabellón de pelota valenciana;
 Pelayo Seguros, compañía de seguros.
 Arroyo Pelayo, arroyo de la Comunidad de Madrid.

Menéndez Pelayo 
 Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander y Madrid).
 Biblioteca y casa-museo de Menéndez Pelayo (Santander).
 Premio Internacional Menéndez Pelayo (desde 1987).
 Estación de Menéndez Pelayo, Madrid.
 Estación de Menéndez Pelayo, Sevilla.